Hills kan syfta på:

 Hills Christian Life Centre – tidigare namn på en australiensisk kristen evangelisk megakyrka, se Hillsong Church
 The Hills (TV-serie) – en MTV reality serie

Personer
 Adam Hills (född 1970), Australisk komiker
 Barry Hills (född 1937), Brittisk fullblodshästtränare
 Michael Hills (född 1963), flat racing jockey
 Richard Hills (född 1963), flat racing jockey

Geografi

USA
 Hills, Iowa – en ort 
 Hills, Minnesota – en ort
 Hills, Ohio – en ort

Se även
 Hills Creek – flera